Хеншель:
 Хеншель () — крупный немецкий машиностроительный концерн.
 Хеншель, Джордж — немецко-британский певец (баритон), дирижёр и композитор.